Натуральне число 418
 418 рік до нашої ери
 418 рік нашої ери